Kľak může označovat:

lidské sídlo
 Kľak (okres Žarnovica) – obec v okrese Žarnovica na Slovensku

geomorfologický název
 Kľak (geomorfologický okrsek) – geomorfologický okrsek Lúčanské Malé Fatry
hora na Slovensku
 Kľak (Malá Fatra) (1352 m) – hora v Malé Fatře
 Kľak (Velká Fatra) (1394 m) – hora ve Velké Fatře
 Kľak (Muráňská planina) (1409 m) – hora ve Spišsko-gemerském krasu

chráněné území
 Kľak národní přírodní rezervace v okrese Martin na Slovensku
hydronymum
 Kľak (přítok Hronu) – řeka na Slovensku, přítok Hronu
 Kľacký vodopád – vodopád na Slovensku